Рин () — разменная денежная единица Японии с 1873 года, равная  иены и  сена.

Монеты 
В период Реставрации Мэйдзи, в 1871 году, была проведена денежная реформа, в ходе которой было унифицировано денежное обращение страны. Вместо большого количества денежных знаков, имевших хождение в рамках денежной системы Токугава, была введена единая общегосударственная денежная единица — иена. В качестве разменных единиц были установлены сен =  иены и рин =  иены.

Чеканка медных монет в 1 рин начата в 1873 году (6 году эры Мэйдзи). В 1892 году (в 25 году эры Мэйдзи) их чеканка была прекращена.

В 1916 году (5 году эры Тайсё) начата чеканка бронзовых монет в 5 ринов. Их чеканка была прекращена в 1919 году (в 8 году эры Тайсё).

Банкноты 
На территории Японии банкноты в ринах никогда не выпускались.

Осенью 1931 года вторжением в Маньчжурию были начаты военные действия в Китае. В 1932 году произошёл краткосрочный «Инцидент 28 января», а в 1933 году — вторжение в Жэхэ, после которого было заключено перемирие, продолжавшееся 4 года. В этот период военные деньги Японией не выпускались, для обеспечения войск в Северном Китае использовались банкноты Тёсэн-банка, в Центральном Китае — банкноты Банка Японии.

7 июля 1937 года произошёл инцидент на Лугоуцяо, послуживший формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны. 14 октября 1938 года было опубликовано объявление о выпуске военных банкнот для оплаты военных издержек. С этой целью учреждались специальные агентства в Шанхае, Нанкине, Ханчжоу и Сучжоу. Агентства также должны были изъять из обращения банкноты Банка Японии. Военные иены печатались в Японии, а их эмиссия на территории Китая производилась Иокогама Спеши банком по поручению министерства финансов Японии и Банка Японии. Военная иена выпускалась без всякого обеспечения. Первоначально военная иена использовалась для расчётов с торговыми предприятиями, обслуживающими оккупантов, затем они стали использоваться для всех расчётов с местным населением и для выплаты жалования военнослужащим. Формально курс военной иены к японской иене составлял 1:1. Курс к местной валюте был установлен только после образования марионеточных правительств и учреждения ими подконтрольных Банку Японии эмиссионных банков.

Единственная банкнота с номиналом в ринах — 2 рина — была выпущена в 1940 году в составе пятого выпуска банкнот военной иены. Дата выпуска на банкнотах не указана.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Деньги Японии
Денежные единицы по алфавиту